À l'heure du second « T » est le huitième album des aventures de Philémon, paru en 1975. Inspiré par le choc pétrolier de 1973 et la course en avant de la société. Fred, avec comme toujours son esprit misanthrope, invente des personnages caricaturaux de la société de l'époque. Une liberté qui se rétrécie après mai 68 (aussi évoqué dans un album précédent : "Le château suspendu") est cette fois le fil conducteur de l'histoire.

Synopsis

Personnages principaux 
 Philémon
 Barthélémy
 Oncle Félicien

Publication

Notes et références

Annexes

Documentation 
 .

Lien externe 
 .

Album de Philémon
Album de bande dessinée sorti en 1975